Le Classique Paul Hunter de snooker 2016, tournoi de snooker professionnel de catégorie ranking comptant pour la saison 2016-2017, s'est déroulé du 24 au 28 août 2016 à la Stadthalle de Fürth en Allemagne.

Le joueur Anglais Ali Carter est le tenant du titre. Son compatriote Mark Selby remporte le tournoi en battant Tom Ford sur le score de 4 frames à 2.

Le joueur thaïlandais Thepchaiya Un-Nooh ayant réalisé un break maximum (147 points) dans la deuxième frame de son match de seizième de finale l'opposant au Norvégien Kurt Maflin empoche un bonus exceptionnel de .

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 

 Dotation totale : 
Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 
35 centuries ont été réalisés au cours des matchs du tableau final :

 147, 141, 120  Thepchaiya Un-Nooh
 136, 128, 120, 102, 101  Tom Ford
 136, 106  Michael Holt
 132, 116  Liang Wenbo
 132  Zhou Yuelong
 127  Mark Selby
 123  Zhao Xintong
 121  Ali Carter
 120, 101, 100  Mark Allen
 120  Matthew Stevens
 118, 110  Kurt Maflin
 118, 105  David Gilbert
 112  Joe Swail
 111  Li Hang
 110  Dominic Dale
 109  Andrew Higginson
 107  Zack Richardson
 104  Robbie Williams
 104  Jack Lisowski
 104  Martin O'Donnell
 104  Mark Davis
 101  Mei Xiwen
 100  Fergal O'Brien

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Références

Notes

Références 

2016
Snooker en 2016
Sport en Allemagne en 2016
Sport en août 2016